Barclays ATP World Tour Finals 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Finals zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 5–12 listopada 2012 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 5 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Anglii